Карла Соледад Риверо (род. , Рекрео; известна под своим псевдонимом Калу) — аргентинская актриса, модель, дизайнер и диджей.

В 2007 году Риверо стала первой актрисой из Катамарки, которая появилась на национальном телевидении. В связи с этим, она была названа Почётным гражданином Рекрео.

Ранние годы 
Карла Соледад Риверо родилась 5 апреля 1987 г. в Рекрео провинции Катамарка. Однако, она переехала с семьей в провинцию Кордова в возрасте 6 лет. Её прозвище «Калу» было дано её старшей сестрой, из-за персонажа под названием Калу в чилийском сериале «Тик Так».

Карьера

2006—2007: начало карьеры 
Окончив среднюю школу, Ривера начала изучать драматическое искусство в Национальном университете Кордовы. Будучи помешанной на одежде, она провела ТВ-шоу о моде, когда ей не было и 19 лет.

В 2006 году Риверо переехала в Буэнос-Айрес продолжать свою актёрскую карьеру и стала брать классы драмы у Норман Бриски. В 2007 году она была выбрана для временной работы как актёр массовки в фильмах «Сын-де-Фьерро» и «Лалола»

2007—2011 года: Гадкий утенок, модельный и актерский прорыв 
Прорывом на ТВ Риверо роль была в «Гадком утенке» в августе 2007 года, когда она сыграла злодея. Персонаж стал популярен и, как следствие, Риверо начала набирать поклонников. Также она снялась в телевизионных сериалах, таких как «Атрападос», «Чемпионы 12», «Почти Ангелы» и «Тот кто меня любит».

Модельная карьера Риверо пережила бум, она стала лицом национальных и международных компаний, таких как Найк, Toms Shoes, Агата Руис де ла Прада, Ла Каса де лас Ботас, Sweet Victorian,   and Roho.

2011-настоящее время: широкое внимание средств массовой информации и успех у критиков 
В начале 2011 года, Риверо был отобрана для сериала «Избранный», с Пабло Эчарри. Её роль дала ей признание критиков. В феврале Риверо разработала свою зимнюю коллекцию для аргентинского моды Заговор.

В середине 2011 года, Риверо снялась в клипе на песню «Please Me» от аргентинской группы пончо . Песня была очень успешна в Аргентине, став хитом лета 2012. Этот факт повысил популярность Калу Риверо.

К концу 2011 года, Калу Риверо стала одной из самых востребованных актрис в Аргентине, став новой национальной «Этой девушкой» и иконой моды.

В 2012 году она присоединилась к актёрскому составу успешного сериала «Сладкая любовь» транслируемого TELEFE

В 2013 появилась вместе с Рикардо Дарином в триллере Эрнана Голдфрида Подозрение в убийстве (Tesis sobre un homicidio).

Телевидение

Кино

Примечания

Ссылки 
 calurivero.com :: web oficial

Актрисы Аргентины
Актрисы по алфавиту
Актрисы XX века
Актрисы XXI века
Дизайнеры Аргентины
Дизайнеры по алфавиту
Фотомодели Аргентины
Фотомодели по алфавиту
Почётные граждане городов Аргентины